Ferdinand Hodler (1853-1918), peintre suisse
 Hector Hodler (1887-1920), espérantophone suisse
 Marc Hodler (1918-2006), dirigeant sportif suisse